Audrey est un nom propre utilisé notamment comme prénom.

Étymologie 
Audrey est un anthroponyme féminin issu du vieil anglais. Aethelthryth (Æðel-þryð), composé de aethel (æðel) « noble » et thryth (þryð) « puissance ».

Le durcissement de th en [d] et la vocalisation de L devant la consonne [d] est l'indice d'une forme de type anglo-normand. C'est l'un des rares prénoms anglo-saxons ayant survécu à la conquête normande de l'Angleterre.

Prénom 
On trouve les variantes du prénom Audrey suivantes : Etheldreda, Etheldrede et Ethel.

Sainte chrétienne 
 Etheldrède ou Ethelrède d'Ely, Ethelrede, Æthelthryth, Etheldreda, Ediltrudis, appelée aussi Awdrey ou Audrey (° vers 630 - † 679), née à Exning dans le comté du Suffolk (Angleterre), fille du roi d'Est-Anglie, fondatrice d'une abbaye mixte dans l'île d'Ely.
 Audrey Stevenson, née en 1983, morte le , jeune chrétienne française morte de leucémie à huit ans, réputée pour sa sainteté ; sa cause en béatification est en cours au niveau du diocèse de Paris.

Personnalités portant ce prénom

Cinéma 
 Audrey est un film américain de Robert G. Vignola sorti en 1916 ;
 Audrey est un film américain de Dean Pollack sorti en 2014 ;
 Audrey Rose est un film américain.

Télévision 
 Audrey est une série télévisée américaine diffusée en 2012

Divers 
 Audrey, magazine publié aux États-Unis.
 Gamaliel Audrey Cantika, groupe indonésien.

Notes et références